O Caso Wagner (Alemão: Der Fall Wagner) com o sub título "Um problema para músicos" é um livro de Friedrich Nietzsche publicado originalmente em 1888.

Ligações externas 
 The Case of Wagner at Nietzsche Source

Livros de 1888
Livros de Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche